Drille (de l'allemand drillen, ) peut désigner :

 Drille, individu énergique, extravertie, un joyeux drille; Le mot tend à devenir synonyme de clown.
 Drille, perceuse, une chignole, un outil utilisé pour faire des trous dans des matériaux divers.
 Drille, anciennement un soudard, soldat se livrant à des pillages.
 Drille, nom vulgaire du chêne rouvre.
 Drilles, vieux chiffons de lin ou de chanvre qui servaient à la fabrication du papier.

Homonymie